Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Federico Browne e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale José de Armas e Eric Nunez 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Todd Perry /  Jim Thomas (quarti di finale)
 Federico Browne /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)

 Juan Pablo Guzmán /  Sergio Roitman (quarti di finale)
 Mariano Delfino /  Dušan Vemić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2004